Atrato (gemeente), een gemeente in het departement Chocó, Colombia
 Atrato (rivier), een rivier in dit departement
 Atrato (schip, 1911), een schip dat dienstdeed in de Aliyah Bet